Lîle du Prince-de-Galles peut faire référence à différentes îles :

 l'île du Prince-de-Galles, une île de l'archipel arctique canadien ;
 l'île du Prince-de-Galles, une île côtière américaine dans l'Alaska du Sud-Est ;
 l'île du Prince-de-Galles, une des îles du détroit de Torrès en Australie ;
 l'île de Penang en Malaisie (anciennement nommée Île du Prince-de-Galles).